Le xian de Yuzhong est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 Le district de Yuzhong est une subdivision de la municipalité de Chongqing en Chine.

Homonymie de toponyme